Apastepeque bezeichnet

 ein Vulkangebiet in El Salvador, siehe Apastepeque (Vulkanfeld)
 die in diesem Gebiet gelegene Laguna de Apastepeque
 eine nahe gelegene Stadt, siehe Apastepeque (Stadt)